Chiesa di San Fortunato – Murlo
 Chiesa di San Fortunato – Murlo
 Chiesa di San Fortunato – Perugia
 Chiesa di San Fortunato – Todi